Balduin Lucemburský (německy Balduin von Luxemburg, francouzsky Baudouin de Luxembourg, asi 1285, Lucemburk - 21. ledna 1354, Trevír) byl francouzský šlechtic a římskokatolický duchovní. V letech 1307-1354 byl trevírským arcibiskupem. Byl bratrem budoucího římského císaře Jindřicha VII. a sám jedním z nejmocnějších říšských kurfiřtů své doby.

Život 

Balduin byl synem lucemburského hraběte Jindřicha VI. a jako mladší syn byl již od útlého dětství předurčen k církevní kariéře. Studoval teologii a kanonické právo na pařížské universitě a ve svých 22 letech byl zvolen do úřadu trevírského arcibiskupa. V brzké době se stal jedním z nejvlivnějších mužů Svaté říše a rozhodující měrou přispěl k volbě svého staršího bratra Jindřicha římským králem. Jindřicha VII. Balduin také provázel společně s dalším bratrem Walramem na korunovační výpravě do Itálie v letech 1310-13, kde však oba Balduinovi bratři zemřeli.

Po Jindřichově smrti podporoval zpočátku Ludvíka Bavora, jeho hlavním zájmem však byla podpora vlastního synovce krále Jana Lucemburského, respektive prasynovce Karla, což se mu později zdařilo.

V rámci své arcidiecéze usiloval o její teritoriální stabilizaci a expanzi, nezřídka vojenskými prostředky, ale i o administrativní reformu její správy. Mezi významné počiny hmotné povahy patří výstavba mostu v Koblenci (tzv. Balduinbrücke) a obnova starořímského mostu v Trevíru. Nechal vytvořit iluminovaný Codex Balduini Trevirensis detailně rekapitulující události římské jízdy.

Zemřel 21. ledna 1354 v Trevíru a byl pohřben v tamní katedrále sv. Petra.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Lucemburští bratři aneb cesta za císařskou korunou 
 

Lucemburkové
Trevírští arcibiskupové
Úmrtí v Trevíru
Pohřbení v Trevíru
Narození v roce 1285
Úmrtí 21. ledna
Úmrtí v roce 1354
Muži